Бевана́т() — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс. Административный центр — город Суриан (Баванат).
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Сарчехан (بخش سرچهان)
Население области на 2006 год составляло 44 069 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Фарса